Lergravsparken (Kopenhagen), een park in Kopenhagen.
Lergravsparken (metrostation), een station van de metro van Kopenhagen.